La Supercoupe António Livramento (nommée en l'honneur du joueur António Livramento) ou Supercoupe du Portugal est  une compétition de rink hockey portugaise organisée chaque année depuis 1983. La vainqueur du championnat de  affronte le vainqueur de la Coupe du Portugal.

Vainqueurs

Palmarès par club

Références 

Compétition de rink hockey au Portugal
Compétition fondée en 1983